Andrew Jacob Kozek (né le  à Sicamous en Colombie-Britannique) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Eagles de Surrey || LHCB ||58 ||19 ||22 ||41 ||67 ||13 ||7 ||4 ||11 ||10 
|- 
| 2004-2005|| Eagles de Surrey || LHCB ||60 ||48 ||49 ||97 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2005-2006|| Fighting Sioux de North Dakota || NCAA ||46 ||7 ||6 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2006-2007|| Fighting Sioux de North Dakota|| NCAA ||41 ||5 ||6 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Fighting Sioux de North Dakota|| NCAA ||42 ||18 ||3 ||21 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2008-2009|| Fighting Sioux de North Dakota|| NCAA ||38 ||8 ||12 ||20 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Wolves de Chicago || LAH ||5 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2009-2010|| Wolves de Chicago || LAH||69 ||12 ||11 ||23 ||36 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| rowspan="2"|2010-2011 ||Wolves de Chicago ||LAH || 57||7 || 5|| 12||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Bears de Hershey ||LAH || 14||4 ||4|| 8||2 ||6 ||1 ||1 ||2 ||7
|-
| 2011-2012 ||Nikko Kobe IceBucks ||Asia League || 36||27 || 13|| 40||76 ||9 ||3 ||2 ||5 ||24
|-
| 2012-2013 ||Dornbirner EC ||EBEL || 54||38 || 20|| 58||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || EHC Linz || EBEL || 54||26 || 12|| 38||34 ||7 ||4 ||0 ||4 ||27
|-
| 2014-2015 || EHC Linz || EBEL || 54||32 || 23|| 55||52 || 12||8 ||1 ||9 || 2
|-
| 2015-2016 || EHC Linz || EBEL || 52 || 40 || 26 || 66 || 31 || 12 || 5 || 4 || 9 || 37
|-
| 2016-2017 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 50 || 16 || 12 || 28 || 45 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Sport Vaasa || Liiga || 7|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Mora IK || DEL || 4|| 1|| 0|| 1|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 10|| 8|| 1|| 9|| 20|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 42|| 18|| 9|| 27|| 22|| 15|| 7|| 7|| 14|| 16
|-
| 2019-2020 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 47|| 17|| 7|| 24|| 47|| 3|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 2020-2021 || EHC Linz || EBEL|| 38|| 6|| 4|| 10|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || EV Ravensbourg || DEL2 || 15|| 5|| 5|| 10|| 8|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du EHC Liwest Linz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Mora IK
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EV Ravensbourg